Тлакотепек Плумас има више значења:

 Општина Тлакотепек Плумас (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Тлакотепек Плумас (Тлакотепек Плумас, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику